Orlando Pirates est le nom de deux clubs de football
Orlando Pirates Football Club Windhoek, un club namibien
Orlando Pirates Football Club, un club sud-africain